Stjernfelt kan avse:

Stiernfelt eller Grubbe
Frederik Stjernfelt, dansk filosof